

Населені пункти та їхні частини

 Ксенжно — село в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ксенжно — село в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ксенжно — осада в гміні Радкув Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки